Cheminée peut désigner :

Alpinisme 
 cheminée, étroite fente rocheuse verticale

Architecture 
 Cheminée, conduit vertical évacuant la fumée. Tuyaux d'évacuation verticaux des équipements industriels;
 cheminée, âtre ou foyer, l'endroit où l'on fait le feu sous la cheminée;
 fausse cheminée, élément de décoration ressemblant à une cheminée.

Géologie 
 cheminée des fées, formation d'érosion géologique (grande colonne de roche argileuse, surmonté d'un chapeau).
 cheminée hydrothermale, un évent hydrothermal situé à proximité des dorsales océaniques.
 cheminée volcanique, conduit naturel d'un volcan canal où monte les laves, fumées et gaz.

Musique 
 La Cheminée du roi René, une œuvre du compositeur Darius Milhaud.

Patronyme 
 Jean-Louis Cheminée (1937 - 2003), volcanologue et directeur de recherche au CNRS

Théatre 
 Un feu de cheminée, un vaudeville en un acte d'Eugène Labiche.

Autres 
 cheminée, matériel de PLV permettant une présentation des articles sur un support vertical.